Парк Шевченко — название городских парков в ряде городов Украины:
 Парк Шевченко — в Днепре
 Парк Шевченко — в Киеве
 Парк Шевченковский Гай — во Львове
 Парк имени Тараса Шевченко — в Нежине
 Парк Шевченко — в Одессе
 Парк имени Тараса Шевченко  — в Симферополе
 Городской сад имени Шевченко — в Харькове
 Парк культуры и отдыха им. Тараса Шевченко  — в Черновцах